

Geografia 
 Regno Unito
 Stratton – parrocchia civile della Cornovaglia
 Stratton – parrocchia civile del Dorset
 Stratton-on-the-Fosse – parrocchia civile del Somerset
 Stati Uniti d'America
 Stratton – città della Contea di Kit Carson, Colorado
 Stratton – villaggio della Contea di Hitchcock, Nebraska
 Stratton – villaggio della Contea di Jefferson, Ohio
 Stratton – città della Contea di Windham, Vermont

Altro 
 Cratere Stratton – cratere lunare
 Stratton - Forze speciali (Stratton) – film del 2017 diretto da Simon West
 Stratton – videogioco del 1987